Dies ist eine Liste der Ortschaften in Tuvalu.

Der mit Abstand größte Ort in Tuvalu ist Funafuti, das zugleich einzige Stadtgemeinde des Landes ist. Funafuti hat 4749 Einwohner (Berechnung Januar 2005). Damit konzentriert sich rund die Hälfte der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadt.

In der Tabelle sind alle Orte Tuvalus, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 1. November 2002, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Insel, zu der der Ort gehört, angeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Tuvalu Central Statistics Division

!
Tuvalu